Het bittere kruid (boek), een boek van Marga Minco over haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
 Het bittere kruid (film), de film uit 1985 die naar dat boek is gemaakt.